Macoma (geslacht), een geslacht van weekdieren zie Nonnetje (weekdier)
 Macoma, een Nederlands tankerschip van de Petroleummaatschappij La Corona
 Macoma, het mattenleg- en opschoonponton voor de Oosterscheldewerken